Scorușu ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Scorușu (Gorj), Dorf im Kreis Gorj
 Scorușu (Vâlcea), Dorf im Kreis Vâlcea